Марина Анатольевна Мельникова (род. 5 февраля 1989 года, Пермь, СССР) — российская теннисистка. За карьеру выиграла 6 турниров ITF в одиночном разряде и 15 в парном.

Общая информация 
Марина — одна из двух детей Анатолия и Елены Мельниковых; её брата зовут Сергей. В теннисе с семи лет. Любимые покрытия — хард и грунт, лучший элемент игры — укороченный удар. Кумиром в мире тенниса в детстве была Мартина Хингис.

На турнирах Большого шлема дебютировала на Уимблдоне 2016 года. Получив wild card, в первом круге проиграла казахстанской теннисистке Юлии Путинцевой 5-7 2-6.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (14)

Победы (6) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (37)

Победы (15)

Поражения (22)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты России